Уилкисън () е град в окръг Пиърс, щата Вашингтон, САЩ. Уилкисън е с население от 395 жители (2000) и обща площ от 1,3 km². Намира се на 245 m надморска височина. ЗИП кодът му е 98396, а телефонният му код е 360.

Бележки 

Градове във Вашингтон
Окръг Пиърс (Вашингтон)